Леандри́ньо () — имя собственное.
 Леандриньо (род. 1976) — прозвище бразильского футболиста Леандро Бенто де Оливейры.
 Леандриньо (род. 1982) — прозвище бразильского баскетболиста Леандро Барбозы.